Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2017 vond plaats van maandag 27 februari tot en met zaterdag 4 maart 2017 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de zeventiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sloane Stephens was haar titel niet komen verdedigen – zij was nog herstellende van een voetoperatie.

De als eerste geplaatste Mirjana Lučić-Baroni bereikte de halve finale. Daarin moest zij de strijd opgeven wegens buikklachten.

Het zevende reekshoofd, Lesja Tsoerenko uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Française Kristina Mladenovic in twee sets. Tsoerenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de kwartfinale – daarin moest zij de duimen leggen voor Kristina Mladenovic. Haar landgenote Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez, verloor meteen hun openingspartij.

Het als derde geplaatste duo Darija Jurak en Anastasia Rodionova won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Verónica Cepede Royg en Mariana Duque Mariño in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Kroatische Jurak had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Rodionova negen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Eugenie Bouchard (Canada) – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer, met de Française Pauline Parmentier aan haar zijde, strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Renata Voráčová uit Tsjechië bereikten de halve finale – daarin waren zij niet opgewassen tegen de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2017
Acapulco